Nagórski – herb szlachecki
 Nagórski – nazwisko
osoby o nazwisku „Nagórski”:
 Bohdan Nagórski (1890-1987) – inżynier
 Grzegorz Nagórski (ur. 1964) – puzonista
 Jan Nagórski (1888-1976) – lotnik
 Wiktor Nagórski (ujednoznacznienie)

Zobacz też